Обрушение виадука в Генуе — техногенная катастрофа в Италии на расположенном в черте Генуи путепроводе «Мост Моранди» (он же мост Польчевера) скоростной трассы A10 Генуя—Савона (европейский маршрут E80). Утром 14 августа 2018 года рухнула одна из двух центральных опор виадука, а вместе с ней 200-метровый пролёт, на котором в этот момент находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. По предварительным данным, погибло 43 человека, 4 из них дети.

Обстоятельства 

Обрушение 200-метрового пролёта автомобильного моста Польчевера произошло в 11:36 по местному времени 14 августа 2018 года на автостраде A10 на севере Италии в городе Генуя. Вместе с пролётом моста вниз сорвались 35 транспортных средств. Сразу после известий о трагедии на место катастрофы выехал министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли.

Причины и расследование 
Начато расследование по факту обрушения моста, гибели людей. Компания, занимающаяся содержанием сооружения, сообщила, что мост был в порядке.

Среди причин, по словам министра транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли, недостаточный контроль за состоянием моста. Также отмечалось, что обрушению моста могла поспособствовать буря, разразившаяся утром того же дня.

15 августа прокурор Генуи Франческо Коцци назвал причиной обрушения человеческую ошибку, предстоит собрать документы и показания по строительству и уходу за мостом. Ранее министр экономики возложил всю полноту ответственности на обслуживающую все дороги страны компанию Autostrade per l’Italia. Министерство транспорта и инфраструктуры начало процедуру расторжения концессии с этой компанией.

В Лигурии введён режим ЧС сроком на 12 месяцев.

По сообщению Главного прокурора Генуи, детали моста не обслуживались 25  лет.

Память, траур 
Траур объявлен в Генуе на два дня, 15 и 16 августа. 18-19 августа объявлен общенациональный траур.

Также с 17 по 19 августа траур был объявлен в Еврокомиссии.

18 августа в Генуе на территории выставочного комплекса прошло прощание с 18 погибшими и первые похороны, церемонию провёл архиепископ Генуи кардинал Анджело Баньяско.

Примечания 

Автотранспортные катастрофы в Италии
Катастрофы 2018 года
2018 год в Италии
События 14 августа
Август 2018 года
Обрушения мостов
Обрушения зданий и сооружений в Италии
События в Генуе